Принцесса Маргарет, графиня Сноудон (Маргарет Роуз, ; 21 августа 1930 — 9 февраля 2002) — член королевской семьи Великобритании, дочь короля Георга VI, младшая и единственная сестра королевы Елизаветы II. В 1960 году стала женой Энтони Армстронг-Джонса (с 1961 года 1-го графа Сноудона). Позже разразился скандал из-за романа принцессы с Родди Ллевеллином, и её брак был расторгнут в 1978 году.

Биография 

Принцесса Маргарет родилась 21 августа 1930 года в замке Глэмис, в Шотландии. Она была младшей дочерью Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. Принцесса была окрещена в часовне Букингемского дворца. Её крёстным отцом стал старший брат её отца — будущий Эдуард VIII, а крёстной матерью — Ингрид, урождённая принцесса Швеции, королева Дании несколькими годами позже.

Большую часть детства провела с родителями и сестрой. Её жизнь резко изменилась в 1936 году, когда её дядя по отцовской линии, король Эдуард VIII, отрёкся от престола, чтобы жениться на дважды разведённой американке Уоллис Симпсон: отец Маргарет принц Альберт стал королём Георгом VI, мать — королевой-консортом, сестра (будущая королева Елизавета II) — предполагаемой наследницей престола, а сама Маргарет — второй в очереди на трон.

Во время Второй мировой войны две сестры остались в Виндзорском замке, несмотря на многочисленные бомбардировки Лондона и предложения эвакуировать их в Канаду. В годы войны Маргарет считалась слишком молодой для выполнения каких-либо официальных обязанностей и вместо этого продолжила своё образование.

Маргарет была неоднозначным членом британской королевской семьи. Принцесса стала целью папарацци из-за своего выгодного положения и необычного для члена королевской семьи поведения. Её замечали в обществе Джона Тёрнера, который впоследствии стал премьер-министром Канады.

Личная жизнь 
После Второй мировой войны Маргарет влюбилась в  (в британских ВВС соответствует званию армейского полковника) Питера Таунсенда. Он не был дворянином, но состоял в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, и поэтому был допущен в Букингемский дворец и в круг королевской семьи.

В 1952 году Таунсенд развелся со своей женой Розмари. Он сделал предложение Маргарет в начале следующего года. Многие в правительстве считали, что он будет неподходящим мужем для 22-летней сестры королевы, а англиканская церковь отказалась одобрить брак с разведённым мужчиной. Чтобы сочетаться браком с капитаном, принцесса Маргарет должна была бы, в соответствии с правилами королевского двора, достичь 25 лет, отказаться от своего королевского титула и расходов на своё содержание. После романа, длившегося несколько лет, Маргарет публично сообщила о своём разрыве с Питером «ввиду обязанностей по отношению к своей стране».

6 мая 1960 года принцесса вышла замуж за Энтони Армстронг-Джонса, фотографа, потомка мелкого валлийского дворянского рода. Это был первый за последние 450 лет случай, когда особе королевских кровей позволили выйти замуж за простолюдина.

Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве и была первой королевской свадьбой, которая транслировалась по телевидению. Она привлекла внимание 300 миллионов зрителей по всему миру. На свадебную церемонию было приглашено 2000 гостей. Свадебное платье Маргарет, только на юбку которого ушло 30 м ткани, было создано Норманом Хартнеллом, на голове принцессы была Полтиморская тиара, сделанная в 1870-х годах. У неё было восемь подружек невесты во главе с племянницей, принцессой Анной. Невесту сопровождал герцог Эдинбургский, а шафером был доктор Роджер Гиллиатт. Брачную службу вёл архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер. После церемонии пара, в соответствии с традицией, появилась на балконе Букингемского дворца.

Во время медового месяца молодожёны совершили шестинедельный круиз по Карибскому морю на борту королевской яхты «Британия». После этого они поселились в комнатах Кенсингтонского дворца.

В этом браке родились двое детей:
 Дэвид Армстронг-Джонс (родился 3 ноября 1961) — виконт Линли, с 2017 года — 2-й граф Сноудон.
 Леди Сара Армстронг-Джонс (родилась 1 мая 1964), жена Дэниела Чатто.

В 1978 году граф и графиня Сноудон развелись из-за романа принцессы Маргарет с Родди Ллевеллином.

Болезнь и смерть 
В последние два десятилетия жизни её здоровье постепенно ухудшалось. Маргарет курила с пятнадцатилетнего возраста и продолжала курить много лет. 5 января 1985 года ей удалили часть левого лёгкого. В 1991 году она бросила курить, хотя продолжала много пить.

В январе 1993 года её положили в больницу с пневмонией. 23 февраля 1998 года она перенесла инсульт в своём доме отдыха в Мюстике. В начале следующего года принцесса получила сильные ожоги ног в результате несчастного случая в ванной, что повлияло на её подвижность, так как ей требовалась поддержка при ходьбе. Иногда она использовала инвалидное кресло. 10 января 2001 года она была госпитализирована из-за потери аппетита и проблем с глотанием после повторного инсульта.

В последний раз Маргарет публично выступала на праздновании 101-летия её матери в августе 2001 года и праздновании 100-летия её тети, принцессы Алисы, герцогини Глостерской, в декабре того же года.

Принцесса Маргарет умерла 9 февраля 2002 года в возрасте 71 года после перенесённого накануне четвёртого инсульта в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Похороны состоялись 15 февраля 2002 года, в 50-ю годовщину похорон её отца. В соответствии с её желанием церемония была проведена в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке для семьи и друзей. В отличие от большинства других членов королевской семьи принцесса Маргарет была кремирована в крематории Слау. Её прах был помещён в могилу её родителей, короля Георга VI и королевы Елизаветы, королевы-матери (она умерла через семь недель после Маргарет), в мемориальной часовне короля Георга VI часовни Святого Георгия.

В её честь назвали родившуюся спустя три месяца внучку, дочь Дэвида Армстронг-Джонса.

Награды 
 CI: Компаньон ордена Короны Индии, 12 июня 1947
 GCVO: Дама Большого Креста Королевского Викторианского ордена, 1953
 GCStJ: Дама Большого Креста ордена св. Иоанна Иерусалимского, 1956
 Королевская Викторианская цепь, 1990
 Орден королевского дома Короля Георга V
 Орден королевского дома Короля Георга VI
 Орден королевского дома Королевы Елизаветы II

Иностранные награды 
 Большой крест ордена Нидерландского льва 1948
 Орден Бриллиантовой Звезды Занзибара 1 класса 1956
 Большой крест ордена Короны (Бельгия, 1960)
 Order of the Crown, Lion and Spear of Toro Kingdom (Уганда, 1965)
 Орден Драгоценной короны 1 класса (Япония, 1971)

Генеалогия

Киновоплощения 
 Кэти МакГрат — «Королева» (Великобритания, 2009).
 Бел Паули — «Лондонские каникулы» (Великобритания, 2015).
 Гарриет Уолтер — «Патрик Мелроуз» (США, Великобритания, 2018).
 Ванесса Кирби (1-2 сезоны), Хелена Бонем Картер (3-4 сезоны), Лесли Мэнвилл (5-6 сезоны) — «Корона» (США, Великобритания, с 2016).
 Рамона Маркес — «Король говорит!» (Великобритания, Австралия, 2010).

Примечания 

Умершие от инсульта
Принцессы Саксен-Кобург-Готские
Виконтессы
Семья Елизаветы II
Почётные доктора Университета Британской Колумбии